Nikolaus II. bezeichnet folgende Personen:

 Nikolaus II. Chrysoberges, Patriarch von Konstantinopel (984 bis 996)
 Nikolaus II. (Papst) († 1061), Papst 
 Nikolaus II. (Mecklenburg) (vor 1180–1225), Herr von Gadebusch
 Nikolaus II. von Saint-Omer, Fürst von Theben (1258 bis 1294)
 Nikolaus II. (Werle) († 1316), Fürst von Werle
 Nikolaus II. (Troppau) (~1288–1365), Herzog von Troppau und Herzog von Ratibor
 Nikolaus II. (Tecklenburg) († 1426), Graf von Tecklenburg
 Nikolaus II. Scholl (1474–1551), Abt von Münsterschwarzach
 Nikolaus II. (Abt von Zinna) († ca. 1499), Abt von Kloster Zinna
 Nikolaus II. (Oppeln) († 1497), Herzog von Oppeln
 Nikolaus II. (Lothringen) (1609–1670), Bischof von Toul und Kardinal, Herzog von Lothringen und Bar
 Nikolaus II. (Russland) (1868–1918), letzter Kaiser bzw. Zar von Russland
 Nikolaus II (1625–1686), 33. Abt des Klosters Tennenbach-Wettingen, siehe Nikolaus Göldlin von Tiefenau